Kepa Blanco González: futbolista andalús nascut el 1984.
 Kepa Enbeita: escriptor i bertsolari basc.
 Kepa Junkera: músic i compositor basc.